Pinneberg steht für:
 Pinneberg, eine Stadt in Schleswig-Holstein
 Kreis Pinneberg, ein Kreis in Schleswig-Holstein
 Herrschaft Pinneberg, eine historische Region in diesem Bereich  
 Pinneberg (Helgoland), ein Berg auf Helgoland